Germigney (Jura)
Germigney (Haute-Saône)
ook:
gemeenten met de naam Germigny (doorverwijspagina)